Amálie může být:

Ženské jméno

 Amálie, též Amalie nebo Amalia – ženské křestní jméno

Místopisné jméno

 Amálie – zemědělský dvůr, součást obce Ruda v okrese Rakovník
 Bažantnice Amálie – bažantnice na katastrálním území obce Ruda, spravovaná Kanceláří prezidenta republiky
Amálie – vyhlídkový altán z roku 1823 na stejnojmenném kopci (454 m n. m.) mezi Hředlemi a Krušovicemi v okrese Rakovník, pojmenovaný po Amálii Bádenské, manželce knížete Karla Egona II. z Fürstenbergu 
Amálie  – vrch (454 m n. m.) severozápadně od Krušovic na území geomorfologického celku Džbán

Jiné názvy

 Amálka – český paralelní superpočítač v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR
 Víla Amálka – ústřední postava animovaného pohádkového televizního seriálu "Říkání o víle Amálce" z roku 1975, natočeného podle předlohy Václava Čtvrtka
 Chytrá krajina Amálie – první z pilotních projektů Centra pro vodu, půdu a krajinu České zemědělské univerzity, představený v roce 2019